Osoby o tym nazwisku:
 Charles Menya – kenijski bokser

Inne:
 język menya – język z grupy nowogwinejskiej